Dürnberg heißen folgende geographische Objekte:

 Dürnberg (Antdorf), Ortsteil der Gemeinde Antdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Dürnberg (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Dürnberg (Baar), Ortsteil der Gemeinde Baar, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Dürnberg (Fürsteneck), Ortsteil der Gemeinde Fürsteneck, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Dürnberg (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Dürnberg (Pastetten), Ortsteil der Gemeinde Pastetten, Landkreis Erding, Bayern
 Dürnberg (Röslau), Ortsteil der Gemeinde Röslau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Dürnberg (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Dürnberg (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Dürnberg (Wüstung), abgegangener Ort in der Gemeinde Straßlach-Dingharting, Bayern

 Dürnberg (Gemeinde Altmelon), Ortschaft von Altmelon, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Dürnberg (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Weiler in Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dürnberg (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Dürnberg (Gemeinde Kopfing), Ortschaft von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Dürnberg (Gemeinde Losenstein), Ortsteil von Losenstein, Bezirk Ster-Land, Oberösterreich
 Dürnberg (Gemeinde Ottensheim), Ortschaft von Ottensheim, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Dürnberg (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dürnberg (Gemeinde Elixhausen), Weiler in der Gemeinde Elixhausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Dürnberg (Gemeinde Seeham), Weiler in der Gemeinde Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Dürrnberg, Bad Dürrnberg, Dorf bei Hallein, Land Salzburg (Schreibweise der Katastralgemeinde: Dürnberg) 
 Dürnberg (Gemeinde Piesendorf), Ortsteil von Piesendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Dürnberg (Gemeinde Stuhlfelden), Katastralgemeinde und Ortschaft von Stuhlfelden, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Dürnberg (Gemeinde Empersdorf), Ortsteil von Empersdorf, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Dürnberg (Gemeinde Frohnleiten), Ortsteil von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Dürnberg (Gemeinde Hausmannstätten), Ortsteil von Hausmannstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Dürnberg (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Oberwölz, Bezirk Murtal, Steiermark (ehemalige Ortschaft)
 Dürnberg (Gemeinde Seckau), Katastralgemeinde und Ortschaft von Seckau, Bezirk Murtal, Steiermark

sowie:
 Dürnberg (Niedere Tauern), 1546/1544 m, Gipfel im oberen Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Dürrnberg (Begriffsklärung)
 Dürrenberg
 Dürnberger
 Dirnberg